Mai jos sunt liste ale comitatelor din Suedia ordonate după numărul populației, suprafață și densitate.

După populație

După suprafață

După densitate

 
Liste Suedia